Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд — международный турнир, проводимый Международной федерацией хоккея с мячом среди мужских национальных сборных до 21 года (до 2014 года до 23 лет).

Первый молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 1990 году в четырёх городах Швеции, второй прошёл в 1992 году в России, в городе Березники. Турниры предполагалось проводить раз в два года по чётным годам, но из-за различного рода трудностей до 2011 года они не проводились.

28 января 2011 года в Казани на очередном конгрессе Международной федерации хоккея с мячом, состоявшемся по традиции в период проведения чемпионата мира, было принято предварительное решение о проведении чемпионата мира среди молодёжных команд в сезоне 2011/2012. В качестве места возможного проведения первенства мира рассматривались Венгрия, Нидерланды и Россия. В июне было объявлено, что чемпионат мира пройдёт в посёлке городского типа Обухово (Ногинский район Московской области).

В шести молодёжных чемпионатах мира, в общей сложности, приняли участие 5 сборных: Швеция, Финляндия, Россия (СССР (в 1990)/СНГ (в 1992)), Норвегия (1990, 2013) и Казахстан (2011, 2013). Каждый раз 3-е место имела сборная Финляндии.

Распределение призовых мест на молодёжных чемпионатах мира по хоккею с мячом

Общее количество медалей 

За историю молодёжных чемпионатов мира только 3 страны (с учётом правопреемственности) становились обладателями медалей.
 

''* Россия унаследовала членство СССР в Международной федерации хоккея с мячом

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации хоккея с мячом
 Федерация хоккея с мячом России